SOC puede hacer referencia a:

System on a chip
Sindicato de Obreros del Campo
 Orden del Císter (Sacer Ordo Cisterciensis)
 Centro de operaciones de seguridad, del inglés "Security operations center"

Siglas